Deklination (lateinisch für „Abbiegung, Beugung“) steht für:

 Deklination (Astronomie), Breitenkreise der Himmelskugel
 Deklination (Geographie), Abweichung zwischen magnetischer und geografischer Richtung
 Deklination (Grammatik), Regeln zur Beugung von Substantiven, Adjektiven und anderen
 in der Phonetik der graduelle Abfall der Grenzfrequenzen bei der Intonation, siehe Intonation (Sprachwissenschaft) #Deklination

Siehe auch:
 deutsche Deklination, lateinische Deklination, italienische Deklination (grammatische Regeln)